Andromeda (mitologija), kćer Cefeja i Kasiopeje u grčkoj mitologiji
 Andromeda (zviježđe), zviježđe sjevernog neba
 Andromeda (galaksija) ili Messier 31, najbliža spiralna galaksija našoj galaksiji, Mliječnom putu
 Andromeda (TV serija), TV serija
 Andromeda (radio emisija), radio emisija
 Andromeda (biljni rod), planinski ružmarin, monotipski biljni rod iz porodice Ericaceae, jedina vrsta je divlji ružmarin ili ružmarinka (Andromeda polifolia)
 Andromeda (glazbeni sastav), švedski sastav progresivnog metala